Bischoff:
 Eric Bischoff (1955), Amerikaans valet, professioneel worstelbestuurder en -worstelmanager
 Friedrich Alexander Bischoff (1928-2009), Oostenrijks sinoloog, tibetoloog en mongoloog
 Klaus Bischoff (1961), Duits schaker

Bischoff van Heemskerck:
 Freek Bischoff van Heemskerck (1917-2007), Nederlands stalmeester
 Suzanne Bischoff van Heemskerck (1950), Nederlands politicus

Bischoffen:
 Bischoffen, gemeente in de Duitse deelstaat Hessen

Zie ook 
 Bischof (doorverwijspagina)
 Bishop (doorverwijspagina)
 Bisschop